U-26 (1913) — немецкая подводная лодка времён Первой мировой войны.
 U-26 (1936) — немецкая подводная лодка времён Второй мировой войны.
 U-26 (1973) — подводная лодка Бундесвера.